Tegnér o Tegner puede hacer referencia a:

 Esaias Tegnér, escritor, profesor de idioma griego y obispo sueco; o
 Municipio de Tegner (condado de Kittson, Minnesota).